Chemistry é o nome de alguns artigos relacionados à música:

 Chemistry, banda japonesa de pop/R&B
 Chemistry, álbum das Girls Aloud, em 2005

Desambiguação